Wilder Mann steht für:
 Wilder Mann, im Volksglauben ein anthropomorphes Wesen
 eine Gemeine Figur oder ein Schildhalter in der Heraldik, siehe Wilder Mann #Heraldik
 Wilder Mann (Allgäuer Alpen), einen Berg im Hauptkamm der Allgäuer Alpen
 Wilder Mann (Rätikon), einen Berg im Montafon
 Wilder Mann (Dresden), ein Dresdner Stadtviertel
 Mann (Fachwerk), konstruktives Element von Fachwerkhäusern

Bergwerke:
 Grube Wilder Mann, ein stillgelegtes Bergwerk bei Hilchenbach-Müsen im Siegerland
 Wilder Mann (Johanngeorgenstadt)

Gebäude:
 Hotel zum wilden Mann, ehemaliges Hotel in Baden (Schweiz)

Siehe auch:
 Wildermann (Familienname)
 De wilde Mann
 Der wilde Mann
 Wildes Männle
 Wildemann
 Wildman
 Wildmann
 Wild Maa